Masmünster ist:

 der deutsche Name einer französischen Gemeinde im Département Haut-Rhin im Elsass, siehe Masevaux
 der Name einer elsässischen Adelsfamilie, siehe Masmünster (Adelshaus)

Masmünster ist eine Herkunftsbezeichnung von:

 Margaretha Ursula von Masmünster (~1400–1447/48), Dominikaner-Nonne